Francisco I. Madero 1ra. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco I. Madero 1ra. Sección, Tacotalpa, ort, Tabasco, 
 Francisco I. Madero 1ra. Sección, Centro, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar